Kummt bezeichnet

 das Geschirr von Zugtieren, siehe Kumt
 ein Torfmaß, siehe Kummt (Einheit)